Nicolas Bronikowski (1772-1817) : général polonais
 Alexander von Oppeln-Bronikowski (1783-1834) : militaire et écrivain allemand
 Xavier Bronikowski (1796-1852) : écrivain polonais.
 Hermann von Oppeln-Bronikowski (1899-1966) : général et un champion olympique d'équitation allemand.